Le fouchtra est un fromage français créé dans les années 1990. Il est produit en Auvergne dans le Cantal (région administrative Auvergne-Rhône-Alpes). Il peut être à base de lait de chèvre ou de vache. Fouchtra est également un juron d'origine auvergnate.

Description 
Le fouchtra est un fromage à base de lait de chèvre ou de lait de vache, à pâte pressée non cuite. Il se présente sous la forme d'une tomme d'environ 16 cm de diamètre et 7 cm de hauteur, de 6 à 8 kg. La croûte est brossée et légèrement jaune.

Fabrication 
Son affinage dure entre deux et sept mois, la méthode de production est proche de celle du Saint-Nectaire. Il peut être de fabrication fermière ou artisanale.

Dégustation

Références 

Fromage français
Fromage au lait de chèvre
Fromage au lait de vache
Fromage du Cantal
Fromage à pâte pressée non cuite